Чемпионат мира по снукеру 1950 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Tower Circus, Блэкпул (Англия). Победителем турнира стал Уолтер Дональдсон, выигравший в финале у Фреда Дэвиса со счётом 51:46. Третий раз подряд в финале играли одни и те же снукеристы.

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 

Матчи из 35 фреймов

 Сидней Ли 20:15 Конрэд Стэнбери 

 Герберт Холт 26:9 H.L.Laws

 Вилли Смит 28:7 Уильям Уизерс 

Дж.Барри 14:21 Кингсли Кеннерли

Второй раунд 

Матчи из 35 фреймов

 Сидней Ли 16:18 Герберт Холт 

 Вилли Смит 13:22 Кингсли Кеннерли

Третий раунд 

Матч из 35 фреймов

 Сидней Ли 14:21 Кингсли Кеннерли

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1950 год в снукере